Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Gabriela Sabatini (secondo turno)
 Anke Huber (secondo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Brenda Schultz (terzo turno)
 Assente
 Linda Ferrando (primo turno)
 Ann Wunderlich (terzo turno)
 Sandra Cacic (secondo turno)
 Meike Babel (primo turno)
 Miriam Oremans (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1994